Preußer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Preußer (1877–1946), deutscher Generalmajor
 Christian Preußer (* 1984), deutscher Fußballtrainer
 Karl von Preußer (1783–1853), preußischer Generalmajor
 Ludwig Theodor Preußer (1822–1849), schleswig-holsteinischer Unteroffizier

Siehe auch:
 Preußer (Familie), ehemalige Leipziger Kaufmannsfamilie
 Preusser